Francorchamps (plaats), een deelgemeente van Stavelot in de Belgische provincie Luik
 Circuit Spa-Francorchamps, een racecircuit in Francorchamps
 Francorchamps Records, een platenmaatschappij